MacFarlane är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det kan också skrivas på andra sätt, viktigast som McFarlane. Det kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet MacFarlane eller med varianter av detta namn
 Andrew McFarlane (född 1951), australisk skådespelare
 Brendan McFarlane (född 1951), nordirländsk republikansk aktivist
 Danny McFarlane (född 1972), jamaicansk friidrottare
 Eve MacFarlane (född 1992), nyzeeländsk roddaare
 Luke MacFarlane (född 1980), kanadensisk skådespelare
 Mike McFarlane (född 1960), brittisk friidrottare
 Rachael MacFarlane (född 1976), amerikansk röstskådespelare
 Seth MacFarlane (född 1973), amerikansk skådespelare, regissör och producent
 Toby MacFarlaine (född 1975), brittisk basist, gitarrist och låtskrivare
 Todd McFarlane (född 1961), kanadensisk serietecknare och företagare
 Willie Macfarlane (1890–1961), amerikansk golfspelare

Skotska efternamn